Гуннар Ларссон (; 1 июля 1944 года, Дала-Йерна) — шведский лыжник, призёр Олимпийских игр в Гренобле. Отец известного лыжника Матса Ларссона.

Карьера 

На Олимпийских играх 1968 года в Гренобле, завоевал серебро в эстафете и бронзу в гонке на 15 км, а также занял 8-е место в гонке на 30 км и 6-е место в гонке на 50 км.

На Олимпийских играх 1972 года в Саппоро, был 8-м в гонке на 15 км, 4-м в гонке на 30 км, 20-м в гонке на 50 км и 4-м в эстафете.

Ссылки 
 
 

Лыжники Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года